Abdias  — profeta hebreu
 Abdias do Nascimento (1914-2011) — político e ativista social brasileiro
 Abdias dos Oito Baixos (1933-1991) — acordeonista, cantor, compositor e produtor musical brasileiro
 Abdias Cabral de Moura Filho (1930) — jornalista e sociólogo brasileiro
 Abdias da Costa Neves (1876-1928) — político brasileiro
 Abdias Maurel (séc. XVI-1705) — militar francês

Desambiguações de prenomes